Столетняя липа – огромное дерево в Ростове-на-Дону во дворе дома № 2 на углу Адыгейской улицы и Кировского проспекта, оставшееся от бывшего семейного сада Манфановских.

История и описание 

По сведениям, полученным от дочери владельца дома, Елены Николаевны Манфановской  (умерла в 2003 году), дом  построен в 1902 году и одновременно рядом был устроен большой сад, куда выходила веранда одноэтажного дома.

Хозяин дома Николай Манфановский, отец Елены Николаевны, был любителем зелёных насаждений и создал для своей семьи уютный благоустроенный сад. За содержанием сада следил садовник, проживавший в доме.

Николай Манфановский работал в Ростовском отделении Волжско-Камского банка. Он активно участвовал в работе нескольких благотворительных организаций и был членом совета Общества садоводства, за что впоследствии получил звание личного почетного гражданина Ростова.

Липа – это единственное дерево, которое осталось от семьи  Манфановских. Сад в начале XX века простирался вдоль Кировского проспекта до Пушкинской улицы.

В 1912 году дом настроили вторым этажом. Растущая липа рядом с домом осталось нетронутой.

После муниципализации дома в начале 1920 годов началось планомерное уничтожение бывшего семейного сада. По Пушкинской улице построили четырехэтажный жилой дом, и территория сада стала внутриквартальным двором.

Липа уцелела во время  бомбардировок Великой Отечественной войны и сохранилась до наших дней.

Литература 
 Волошинова В. Ф., Волошинова Л. Ф. 100 уникальных мест Ростовской области: Иллюстрированный справочник. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2011.-176 с., ил. ISBN 978-5-7509-0631-4

Примечания

Ссылки 
 ЖИВОЙ РОСТОВ. 100 МЕСТ: 100-ЛЕТНЯЯ ЛИПА
 Бывший жилой дом Н.Манфановского. 1902 год.
 Столетняя липа

Сады и парки Ростова-на-Дону
Достопримечательности Ростова-на-Дону
Знаменитые деревья России
Липы